P54 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 54, een papyrusrol van het Nieuwe Testament